Ib Hansen er navnet på flere personer:

 Ib Hansen (fotograf) (født 1923) – dansk fotograf
 Ib Hansen (maler) (1928-1945) – dansk maler og modstandsmand (Ib Holm Hansen)
 Ib Hansen (operasanger) (1928-2013) - dansk operasanger, kgl. kammersanger
 Ib Monrad Hansen (født 1963) – dansk billedhugger